Ферхатович () — боснийская фамилия. Известные носители:

 Ферхатович, Асим (1933—1987) — боснийский футболист.
 Ферхатович, Нидал (род. 1980) — боснийский футболист.
 Ферхатович, Нияз (род. 1955) — боснийский футболист.